Il doppio del torneo di tennis Washington Star International 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Raúl Ramírez e Van Winitsky che hanno battuto in finale Pavel Složil e Ferdi Taygan 5-7, 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Sandy Mayer /  Gene Mayer (semifinali)
 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (primo turno)
 Terry Moor /  Eliot Teltscher (quarti di finale)
 Pavel Složil /  Ferdi Taygan (finale)

 Raúl Ramírez /  Van Winitsky (Campioni)
 Ricardo Cano /  Belus Prajoux (secondo turno)
 Álvaro Fillol /  Jaime Fillol (secondo turno)
 Fred McNair /  Erik Van Dillen (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sovran Bank Classic 1981